Eglsee heißen folgende geographische Objekte:

 Eglsee (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg, Bayern
 Eglsee (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eglsee (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Eglsee (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eglsee (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eglsee (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eglsee (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Eglsee (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Eglsee (Oberschneiding), Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eglsee (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eglsee (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eglsee (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Eglsee (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Eglsee (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eglsee (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Eglsee (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eglsee (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Eglsee (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Eglsee (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eglsee (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Eglsee (Gemeinde Karlstetten), Ortsteil von Karlstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eglsee (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Eglsee (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Eglsee (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Eglsee (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Gewässer einschließlich Naturschutzgebiete :
 Eglsee (Abtenau), Kleinsee und Landschaftsschutzgebiet (Eglsee) bei Abtenau im Lammertal, Land Salzburg
 Eglsee (Unterwössen), Kleinsee und Naturdenkmal (Eglsee) bei Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch
 Egelsee
 Eglisee
 Gut Eglsee (Straubing), Ort in der kreisfreien Stadt Straubing